Clint Mansell (1963) – musicista e compositore britannico
 Greg Mansell (1987 – pilota automobilistico britannico, figlio del pilota Nigel Mansell
 Henry J. Mansell (1937) – prelato statunitense della Chiesa cattolica
 Jack Mansell, propr. John Mansell (1927-2016) – allenatore di calcio e calciatore inglese
 Jill Mansell (...) – scrittrice inglese
 Leo Mansell (1985) – pilota automobilistico britannico, figlio del pilota Nigel Mansell
 Nigel Mansell (1953) – ex pilota automobilistico britannico, padre dei piloti Greg e Leo Mansell
 Scott Mansell (1985) – pilota automobilistico britannico